Агент има више значења:

 Агент (рачунарство)

или:

 Тајни агент
 Специјални агент
 Агент провокатор